Broederband (boekenreeks)
 Broederband (vereniging)